Ez a szócikk az MVFC Berettyóújfalu 2020–2021-es szezonjáról szól, mely sorozatban a 16., összességében is a 16. idénye a magyar futsal első osztályban.

Érkezők/távozók

Érkezők

Távozók

Csapat 2020/21

Játékosok

Szakmai stáb

Mérkőzések

Összesen

Bajnokság (Alapszakasz)

Bajnokság (Felső-ház)

Bajnokság (1. helyért)

Kupa

Bajnokok Ligája

Házi góllövőlista  
Férfi Futsal NB I.-ben

Férfi Futsal Magyar Kupában

UEFA Futsal Bajnokok Ligájában

Jegyzetek 

Magyar futsal
Berettyóújfalu